Antique (provincie), een provincie in de Filipijnen
Antique (popgroep), een Grieks-Zweedse popgroep
Antique (lettertype), een Monotype lettertype